In 2001 werd het 42ste Campeonato Roraimense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Roraima. De competitie werd georganiseerd door de FRF en werd gespeeld van 31 maart tot 16 juni. Roraima werd kampioen.

In geval van gelijkspel werden er penalty's genomen. Bij 0-0 kreeg de winnaar één punt en de verliezer niets, bij een hogere score krijgt de winnaar twee punten en de verliezer een.

Eerste fase

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Roraimense
Braziliaans competitievoetbal 2001